Gran Muralla Verda de la Xina, sèrie de tallavents plantats per l'ésser humà a la República Popular de la Xina, dissenyada per fer enrere l'expansió del desert de Gobi
 Gran Muralla Verda del Sàhara i el Sahel, iniciativa insígnia d'Àfrica per ajudar a combatre els efectes del canvi climàtic i la creixent desertització